Ново-Населе — топоним.

 Ново-Населе (Нови-Сад) — квартал города Нови-Сад (Сербия).
 Ново-Населе (Биелина) — село в общине Биелина Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Ново-Населе (Суботица) — квартал города Суботица (Сербия).